Ophelia appendiculata är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1859. Ophelia appendiculata ingår i släktet Ophelia och familjen Opheliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
appendiculata